De Beker van Azerbeidzjan (Azerbeidzjaans: Azərbaycan Kuboku) is het nationale voetbalbekertoernooi in Azerbeidzjan.

Het toernooi werd in 1936 voor het eerst georganiseerd. Tot 1989 was het een regionaal toernooi in de deelrepubliek SSR Azerbeidzjan in de Sovjet-Unie en gold als voorronde voor de USSR Cup. Teams uit de Sovjetcompetitie namen niet deel aan de competitie.

Nadat het land onafhankelijk werd, werd de beker het nationale bekertoernooi. Tot 1998/99 mocht de winnaar deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan de (voorronden van de) UEFA Cup, vanaf 2009/10 aan de (voorronden van de) UEFA Europa League en vanaf 2021/22 aan de (voorronden van de) UEFA Europa Conference League

Winnaars 1936-1991 (SSR Azerbeidzjan)

Finales na 1992

Prestaties per club

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie